Бобро́в — російське прізвище. Походить від слова «бобер». Жіноча форма — Боброва.

Відомі носії 
 Бобров Анатолій Іванович (1937, Донецьк) — гірничий інженер, доктор технічних наук (1992), професор (1994).
 Бобров Віктор Олександрович (* 1984) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Бобров Вікторін Флавіанович (1884–1946) — один із засновників вітчизняного авіабудування.
 Бобров Віталій Віталійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Бобров Віталій Якович (1929, Феодосія) — доктор економічних наук (1976), професор (1989).
 Бобров Владислав Олександрович ( 1996) — український футболіст, захисник клубу «Суми».
 Бобров Володимир Іванович (1915—1970) — радянський льотчик-ас, полковник, учасник Громадянської війни в Іспанії і німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Бобров Володимир Олексійович (1943-2014) — лікар-кардіолог, доктор медичних наук (1980), професор (1982).
 Бобров Всеволод Михайлович (1922, Моршанськ — 1979 Москва) — російський спортсмен (футбол, хокей із м'ячем, хокей із шайбою), тренер, заслужений майстер спорту (1948), заслужений тренер СРСР (1967).
 Бобров Гліб Леонідович (1964, Красний Луч) — російський письменник.
 Бобров Денис Сергійович (1982) — український футболіст.
 Бобров Євгеній Анатолійович — український економіст, доктор економічних наук.
 Бобров Іван Володимирович (1904–1967) — гірничий інженер, доктор технічних наук (1963), професор (1964).
 Бобров Іван Іванович (1900 — невідомо) — голова Харківського міськвиконкому у 1937—1939 роках.
 Бобров Іван Якович (1907–1943) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бобров Леонід Миколайович (1920–1998) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Бобров Микола Галактіонович (1923–1943) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бобров Микола Євгенович (1957—2019) — український військовик, генерал-майор, начальник Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.
 Бобров Михайло Іванович (1920–1951) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Бобров Олег Євгенович (* 1958) — український лікар, хірург. Доктор медичних наук, професор.
 Бобров Олександр Борисович (1956, Луцьк) — доктор геолого-мінералогічних наук (1994), професор (1994).
 Бобров Олександр Олексійович (1850–1904) — лікар-хірург.
 Бобров Павло Никифорович (1903–1966) — актор, заслужений артист УРСР (1957).
 Бобров Рем Ісаакович (1924—2010) — радянський і російський учений-енергетик, гідробудівник[1], поет і перекладач, учасник нацистсько-радянської війни.
 Бобров Семен Сергійович (близько 1763 — 1810) — російський поет.
 Бобров Сергій Павлович (1889–1971) — російський письменник, перекладач.
 Бобров Федір Олександрович (1898–1944) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Бобров Флавіан Флавіанович (1881–1948) — фахівець у галузі целюлозно-паперового виробництва.
 Бобров Юрій Олександрович — начальник управління Генерального штабу Збройних Сил України, полковник юстиції, заслужений юрист України.

Боброва 
 Боброва Катерина Олександрівна (* 1990) — російська фігуристка.
 Боброва Людмила Михайлівна — заслужений працівник культури України.

Топонім

Бобров — місто у Воронезькій області Росії.

Бобров — село, громада округу Наместово, Жилінський край.

Бобров — вулкан, розташований на однойменному острові, що належить до Алеутських островів на Алясці, США.

Примітки